Edward Adrian Wilson, Brits poolonderzoeker, arts en ornitholoog
 Edward Osborne Wilson, Amerikaans wetenschapper
 Edward Wilson, personage gespeeld door Matt Damon in de Amerikaanse film ''The Good Shepherd
 Edward Wilson, CEO Ryanair